A Szász–Weimar–Eisenachi-házban több hercegnő és hercegné is viselte ezt a nevet:

 Mária szász–weimar–eisenachi hercegné (1786–1859), I. Pál orosz cár leánya, született orosz nagyhercegnő, 1804–1828 között szász–weimar–eisenachi hercegné, később Mária szász–weimar–eisenachi nagyhercegné
 Mária szász–weimar–eisenachi hercegnő (1808–1877), Károly Frigyes szász–weimar–eisenachi nagyherceg leánya, szász–weimar–eisenachi hercegnő, házassága révén porosz királyi hercegné
 Mária szász–weimar–eisenachi hercegnő (1849–1922), Károly Sándor szász–weimar–eisenachi nagyherceg leánya, szász–weimar–eisenachi hercegnő, házassága révén Reuss–Köstritz hercegnéje